Мона́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний захід від Парижа, 115 км на південь від Пуатьє, 15 км на захід від Ангулема.

Історія 

1-1-2021 Монак і Сен-Сіме було об'єднано в новий муніципалітет Монак-Сен-Сіме.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 473,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Монак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта